Wojciechów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Wojciechów (Zagrodno) (dt. Woitsdorf), Dorf im Powiat Złotoryjski der Wojewodschaft Niederschlesien; siehe Zagrodno
 Wojciechów (Olesno) (dt. Albrechtsdorf), Dorf im Powiat Brzeski der Wojewodschaft Oppeln
 Wojciechów (Powiat Lubelski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubelski der Wojewodschaft Lublin, siehe Gmina Wojciechów
 Wojciechów (Wilków) (dt. Woitsdorf), Ort in der Gmina Wilków im Powiat Namysłowski in der Woiwodschaft Oppeln in Polen